Жук Дарья Викторовна (; род. 26 апреля 1980 года, Минск) — белорусский и американский режиссёр, сценарист.

Наиболее известна своей работой над лентой «Хрусталь», которая была выбрана в качестве кандидата на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Биография 
Дарья родилась в Минске в семье журналистов, с отличием окончила Гарвардский университет. На протяжении шести лет была сотрудником канала HBO. Затем окончила высшие режиссёрские курсы в Колумбийском университете.

Продюсировала документальный фильм про солиста группы «Gogol Bordello» Евгения Гудзя.

В начале 2022 года стало известно, что Жук выступит режиссёром сериала «Зато» — четвёртого российского оригинального проекта Netflix.

Фильмография 
 2019 — «Содержанки (второй сезон)» (Россия) — режиссёр
 2018 — «Хрусталь / Crystal Swan» (Беларусь, Германия, Россия, США) — режиссёр
 2011 — Воздух внутри неё / Air Inside Her, The (США, короткометражный) — режиссёр, сценарист

Награды и номинации 

 2018: Гран-при Одесского МКФ — фильм «Хрусталь»;
 2019: Премия «Ника» за лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии — фильм «Хрусталь».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дарьи Жук
 

Страницы с непроверенными переводами